Cuisy (Meuse)
 Cuisy (Seine-et-Marne)
 Cuisy-en-Almont